Balogh är ett ungerskt efternamn med betydelsen "vänsterhänt". Det har burits av 

 Ambrus Balogh (1915–1978), ungersk sportskytt
 Beatrix Balogh (född 1974), ungersk handbollsspelare
 Ernő Balogh (1897–1989), ungersk pianist och tonsättare
 Gábor Balogh  (född 1976), ungersk modern femkampare
 Tony Balogh (född 1965), svesnk journalist
 Vid Balog (född 1972), kroatisk skådespelare

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn